Jamlitz is een gemeente in de Duitse deelstaat Brandenburg, en maakt deel uit van het Landkreis Dahme-Spreewald.

Demografie 

Gegevensbronnen worden beschreven in de Wikimedia Commons..

Gemeente in Brandenburg